Wahlkreis 112 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 112
 Landtagswahlkreis 112